Distretto Meridionale (nome ufficiale Southern District) – distretto del Botswana
 Southern District Football Club – società calcistica di Hong Kong
 Southern District – distretto di Hong Kong
 Southern District – distretto di Vanuatu (1964-1985)

Pagine correlate 
 Distretto Meridionale